Engelbert II. Spanheimski, plemič iz rodbine Spanheimov, mejni grof v Istri (1106–1124) in koroški vojvoda (1123–1135). *?, † 1141

Življenje

Engelbert II. je bil najstarejši sin  Engelberta I. Spanheimskega in  Hedvike, brat Bernarda Mariborskega, Henrika IV.,  Hartvika II. , Siegfrieda II. in Rikarde. Poročen je bil z Uto iz Kraiburga, dedinjo Passauskih grofov po očetu Ulriku,  z njo pa je imel številno potomstvo: Engelberta III., Ulrika I., Henrika, Hartvika III., Rapota I. in Matildo. Umrl je leta 1141.

Politično delovanje in dosežki

Engelbert je Istro morda pridobil zaradi svaštva z nekdanjim istrskim mejnim grofom Poponom. Svojo moč je okrepil tudi zaradi poroke z Uto Kraiburško- s poroko je pridobil mnogo posestev po Bavarskem okoli Kraiburga, zato sta se Engelbert II. in njegov sin Engelbert III. imenovala tudi mejna grofa kraiburška. Poleg tega je Engelbert II. po svojih starših podedoval veliko posesti na Koroškem, a jih je daroval koroškemu benediktinskemu samostanu Šentpavel. Engelbertov mlajši brat Henrik IV. (Henrik Mladi) je imel za botra  Henrika III. Eppensteinskega, ki je umrl brez potomcev, zato je z njegovo smrtjo naziv vojvod pripadel mlademu Henriku, ki pa je po enem letu vlade nenadoma umrl, ker pa je bil brez potomcev, je vojvodski prestol pripadel najstarejšemu bratu Engelbertu II. Ko je Engelbert postal vojvoda, se je v korist sina Engelberta III. odpovedal položaju mejnega grofa v Istri. Še pred smrtjo leta 1141 pa je koroški vojvoda leta 1135 odstopil in prestol prepustil sinu Ulriku I.

Opombe in sklici

Viri 
 Cawley, Charles & FMG (2006-2010). Genealogija koroške veje Spanheimov
 Kos Milko (1915). Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga. Ljubljana, Lenova družba.
  Komac,  Andrej (2006).  Od mejne grofije od dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju. Ljubljana,  ur. Miha Kosi. Ljubljana, Zgodovinski institut Milka Kosa. 
 Vengust Marko (2008). Kostanjevica na Krki in koroški vojvode Spanheimi. Iz: Kostanjeviške novice, št. 36. Kostanjevica. Str. 23.
 (1868). Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen. Volume 12, Thüringisch-Sächsischer Verein. 

Neznano leto rojstva
Spanheimi
Koroški vojvode